Joakim Nilssonkan avse:

 Joakim Nilsson (fotbollsspelare född 1966) – en svensk före detta fotbollsspelare
 Joakim Nilsson (spjutkastare) – en svensk spjutkastare
 Joakim Nilsson (fotbollsspelare född 1985) – en svensk fotbollsspelare
 Joakim Nilsson (fotbollsspelare född 1994) – en svensk fotbollsspelare